São Joaninho ist der Name mehrerer Gemeinden in Portugal:

 São Joaninho (Castro Daire)
 São Joaninho (Santa Comba Dão)